Zenit ou Zénit peut désigner :
 Zenit, une fusée soviétique puis ukrainienne ;
 Zenit, une famille de satellites de reconnaissance soviétiques ;
 Zenit, une agence d'information catholique ;
  dit Zénit, un chanteur espagnol de rap ;
 Zenit, une marque russe d'appareils photographiques ;
 Zenit, une revue d'avant-garde serbo-croate ;
 , club omnisports soviétique créé en 1936, lié à l'industrie des armes ;
 , nom porté par des clubs européens de football ;
 Zenit, une station du métro de Saint-Pétersbourg.